Cloud 9 oder Cloud Nine steht als englischer Begriff für ein Gefühl der Hochstimmung oder Euphorie (entsprechend dem deutschen Wolke sieben) und wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:
 Originaltitel von Halfpipe Feeling, Film von Paul Hoen (2014)
 Cloud 9 (Architekturbüro), spanisches Architekturbüro
 Cloud 9 (E-Sport-Organisation), US-amerikanische E-Sport-Organisation
 Cloud 9 (Spiel), Brettspiel von Aaron Weissblum 
 Cloud 9 (Theaterstück), Theaterstück von Caryl Churchill (1979)
 Cloud Nine, Album von George Harrison
 Cloud Nine, Droge, siehe Methylendioxypyrovaleron
 Cloud9 IDE, eine webbasierte integrierte Entwicklungsumgebung